Despina () est un nom signifiant en grec ancien « maîtresse » ou « reine », pouvant désigner :

 Despina, une nymphe de la mythologie grecque
 Despina est la troisième lune de Neptune, nommée en son honneur
 une épithète servant à désigner Aphrodite, Perséphone ou Déméter
 un titre honorifique byzantin équivalent à « princesse »
 Despina Hatun, le nom donné à la princesse byzantine Théodora Comnène dans certaines chroniques
 une épithète honorifique de la Vierge Marie dans l'Église orthodoxe

Prénoms 
 Despina Vandi, une chanteuse